Le Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance est une intercommunalité de loi Voynet, regroupant 14 communes des Alpes-de-Haute-Provence et 16 communes des Hautes-Alpes

</div>
</div>

Compétences

Voir aussi 
 Pays (aménagement du territoire)
 Liste des Pays des Alpes-Haute-Provence (loi Voynet)
 Liste des Pays des Hautes-Alpes (loi Voynet)

Serre-Ponçon Ubaye Durance
Serre-Ponçon Ubaye Durance
Barcelonnette